Pojem sari (též sári nebo sárí) může mít následující významy:

 sárí – ženský svrchní oděv z Indie
 Sárí (město) – město v severním Íránu
 Sári – dívčí křestní jméno

Externí odkazy